Двойна звезда може да се отнася за:

 Двойна звезда – две звезди, който се намират близо една до друга.
 Двойна звезда (мисия) – китайско/европейска космчиеска мисия.
 Двойна звезда (роман) - научно-фантастичен роман на Робърт Хайнлайн.